«Циндао Хайлифэн» () — бывший профессиональный футбольный клуб из г.Циндао, КНР. Принимал участие в Чемпионате Китая по футболу в Лиге Цзя-А. Ранее клуб носил названия Циндао JVC Чжэнъи, Циндао Бэньда, Хэфэй Чуанъи, Циндао Аокэма и Циндао Хайсин. Клуб был уличён во «взяточничестве и сговоре с частным бизнесом» в матчах двух сезонов — 2007 и 2009 годов, и после этого ему было запрещено участие во всех будущих матчах всех чемпионатов, проводимых Китайской футбольной ассоциацией. Был расформирован в 2010 году.

История 
Циндао Хайлифэн был создан 18 марта 1998 года и в течение нескольких сезонов выступал в третьем дивизионе. Однако, команда ни разу не добивалась повышения в классе, а в Лигу Цзя-Б попала путём покупки остатков клуба «Гуандун Хунъюань» и заняла его место в декабре 2001 года. После четырёх сезонов, в течение которых команда не показывала серьезных результатов, компания Гуандун Хунъюань Групп согласилась продать команду «Циндао Хайлифэн».

21 февраля 2010 года клуб был признан виновным в получении взятки от «Чэнду Блэйдс», а его регистрация в КФА была отменена. Кроме того, с команды было взыскано 200,000 юаней штрафа. Было установлено, что клуб получил от «Чэнду» 500,000 юаней за проигрыш в одном из ключевых матчей сезона 2007 года, в котором «Цидао» проиграл со счётом 2-0, а «Чэнду Блэйдс» в итоге получил повышение в классе.

Изменение названия 
Клуб из Циндао неоднократно менял название, в основном из-за смены домашнего стадиона, а также из-за смены спонсора.

 1995—1996 «Циндао JVC Чжэнъи» 青岛JVC正义 (Циндао)
«Циндао JVC Чжэнъи» был основан 7 января 1995 года.
 1997 Циндао Бэньда 青岛奔达 (Циндао)
 1998- Циндао Хайлифэн 青岛海利丰 (Циндао)
 2002—2003 Хэфэй Чуанъи 合肥创亿 (Хэфэй)
 2003—2004 Циндао Аокема 青岛澳柯玛 (Циндао)
 2004—2005 Циндао Хайлифэн 青岛海利丰 (Циндао)
 2006—2007 Циндао Хайсин 青岛海信地产 (Циндао)
 2007—2010 Циндао Хайлифэн 青岛海利丰 (Циндао)

Достижения 
 По итогам сезона 2009

За всё время выступлений

 : на групповой стадии
 : в Финале трёх
 : в финале группы «Север»

Известные игроки 

  Иссуф Коне (2004)
  Сабин Илие (2007—2009)
  Ли Хайцян (2002—2003)
  Юй Дабао (2006)

Ссылки 
 Лента новостей на сайте SINA.com (кит.)

Примечания 

Футбольные клубы Китая
Футбольные клубы Китая, прекратившие существование
Циндао